Ла Кабесера има више значења:

 Ла Кабесера (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кабесера, Кабесера де лос Арајанес (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кабесера (Зумпавакан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кабесера (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кабесера (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику